Niemcy:
 Zierenberg – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Kassel

Osoby:
 Johann Friedrich Zierenberg – wójt Bremy
 Johann Georg Zierenberg – wójt Bremy
 Daniel Zierenberg (1547-1602) – burmistrz Gdańska
 Johann Zierenberg (1574-1642) – burmistrz Gdańska

Patrz także:
 Kamienica Czirenbergów – kamienica w Gdańsku